Edward Anderson – regista e sceneggiatore statunitense 
Edward Anderson – scrittore statunitense